1 Присвоява се само на краля на Испания.

Въоръжени сили на Испания
Испания